New Cambria (Kansas)
 New Cambria (Missouri)

Homonymie de localités aux États-Unis